Nadi steht für:

 Nadi (Stadt), eine Stadt der Fidschi-Inseln
 Nadi (Yoga), eine feinstoffliche Energieleitbahn

Nadi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Nadi (1899–1965), italienischer Fechter
 Lotfia el-Nadi (1907–2002), ägyptische Flugpionierin
 Nedo Nadi (1894–1940), italienischer Fechter

NADI steht für:
 1-Naphthol / N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin, siehe NADI-Reagenz
 Normenausschuß der deutschen Industrie, siehe Deutsches Institut für Normung #Geschichte

Abkürzung